Харьковское восстание может означать:
 Харьковское декабрьское восстание (1905) — «красное»; эпизод Первой русской революции.
 Харьковское январское восстание (1919) — «красное», эпизод Гражданской войны.
 Харьковское июньское восстание (1919) — «белое», эпизод Гражданской войны.

Восстания в окрестностях Харькова
 Богодуховское восстание (1918) красное
 Бурлуцкое восстание (1905)
 Валковское восстание (1902) аграрное
 Валковское восстание (1921) против красных
 Изюмское восстание (1918) красное
 Купянское восстание (1905)
 Купянское восстание (1919)
 Люботинское восстание (1905) против царизма
 Полтавско-харьковские аграрные беспорядки (1902)
 Тарановское восстание (1918)
 Тетлежское восстание (1918) красное
 Чугуевское восстание (1641) против гетмана
 Чугуевское восстание (1819) военных поселенцев
 Цареборисовское восстание (1918) красное
 Шаровское восстание (1902) аграрное
 Шебелинское восстание (1829) военных поселенцев

Примечания 

Списки:Харьков